Rio Jordão — na Palestina
D. Jordão — fidalgo francês, primeiro donatário da Lourinhã
Rui Jordão — futebolista português
Jordão (Acre) — município do estado do Acre, Brasil
Jordão (Recife) — bairro da cidade do Recife, Brasil
Foz do Jordão — município do estado do Paraná, Brasil

Desambiguações de topônimos
Jordao